Клиноголовы () — род бесхвостых земноводных из семейства квакш. Они встречаются в бассейнах рек Амазонки и Ориноко в Южной Америке, Гвиане, Тринидаде, а также в южной и восточной Бразилии. Большинство видов встречаются в Атлантическом лесу в Бразилии.

Это маленькие и средние по размеру квакши. Они ярко-зеленые или желтовато-зеленые. Рыло заострено и выступает в боковой проекции. У большинства видов хорошо развиты горизонтальные кожные лоскуты с каждой стороны ануса. Перепонки на передних лапах развиты слабо, а на задних — хорошо. У самцов есть голосовой мешок в задней части горла.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 15 видов:

Примечания 

Квакши